Ярдымлы (Iardymly) — железный метеорит весом .

Синонимы:
 Арус (Aroos);
 Ярдымлинский (Iardymlinskii);
 (Jardyrnlinsky); (Iardymiinskij); (Yardymimskii); (Iardyrnii); (Yardyrnly).

Выпал в виде метеоритного дождя в Ярдымлинском районе Азербайджана 24 ноября 1959 года в 7 часов 05 минут. Собрано 6 фрагментов общим весом 152,56 кг.

Ссылки 
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук 

1959 год в Азербайджане
События 24 ноября
Ноябрь 1959 года